Příjmení Bekele nosí více významných osobností:

 Alemitu Bekeleová (* 1977) – etiopská atletka
 Kenenisa Bekele (* 1982) – etiopský vytrvalostní běžec
 Tariku Bekele (* 1987) – etiopský atlet, běžec